Saduria är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Adams 1852. Enligt Catalogue of Life ingår Saduria i familjen Chaetiliidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen ishavsgråsuggor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Saduria